Les mots verus et verum sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin et neutre, le féminin étant ) d'un adjectif latin signifiant « vrai, véritable » ou bien « juste, raisonnable ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots verus et verum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer diverses espèces et sous-espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : verus, verum (voir aussi ).

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 Verus Israel (« le véritable Israël ») est le nom que se donne le christianisme primitif aux alentours de l'année 150 ;
 la guerre parthique de Lucius Verus est un ensemble de campagnes menées par l'empereur Lucius Aurelius Verus contre les Parthes du grand-roi Vologèse IV (161-166) ;
 Postquam verus est une bulle pontificale du , par laquelle Sixte-Quint détermine le nombre maximal de cardinaux pouvant entrer au Sacré Collège.

Culture et société 
 L'Ave verum corpus est une prière catholique qui exprime la transsubstantiation dans la messe.
 Ave verum corpus est un petit motet musical composé par Wolfgang Amadeus Mozart en 1791.

Anthroponyme 
Plusieurs personnages de l'Antiquité romaine et du Moyen Âge s'appellent Verus :
 Verus, un gladiateur du  ;
 Verus (?-507), huitième évêque de Tours (de 496 à 507) ;
 Lucius Aelius Verus (101-138), un sénateur romain ;
 Lucius Aurelius Verus (130-169), fils du précédent, un empereur romain ;
 Lucius Verus ou Vérus de Lyon (?-seconde moitié du ), sixième évêque de Lyon ;
 Marcus Annius Verus (?-avant 138), un sénateur romain, consul suffect en 97 et éponyme en 121 et 126 ;
 Marcus Annius Verus (94-124), fils du précédent, un préteur.
 Marcus Annius Verus Caesar (162-169), douzième des quatorze enfants de l'empereur Marc Aurèle et de l'impératrice Faustine la Jeune ;
 Publius Martius Verus, un sénateur, général et homme politique romain du .

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain